Vijayabahu I, rei de Ruhunu 1064-1070, rei de Polonnaruwa 1170-1111
 Vijayabahu II, rei de Polonnaruwa 1186-1187
 Vijayabahu III, rei de Dambadeniya 1220-1224
 Vijayabahu IV, rei de Dambadeniya 1267/1268-1270
 Vijayabahu V, rei de Kurunegala 1325/1326-1344/1345
 Vijayabahu VI (Vira Alekasvara), rei de Gambola 1397-1409
 Vijayabahu VII, rei de Kotte 1509-1521